Rio Cerbu (Gilort)
Rio Cerbu (Larga Mare)

Desambiguação